Најкориснији играч месеца Евролиге () награда је коју Евролига додељује играчу који је приказао најбољу игру током претходног месеца. Награда је уведена од сезоне 2004/05, а једини седмоструки добитник је Никола Миротић.

Сезона 2004/05.

Сезона 2005/06.

Сезона 2006/07.

Сезона 2007/08.

Сезона 2008/09.

Сезона 2009/10.

Сезона 2010/11.

Сезона 2011/12.

Сезона 2012/13.

Сезона 2013/14.

Сезона 2014/15.

Сезона 2015/16.

Сезона 2016/17.

Сезона 2017/18.

Сезона 2018/19.

Сезона 2019/20.

Сезона 2020/21.

Сезона 2021/22.

Сезона 2022/23.

Успешност

По добитницима

По клубовима добитника

Спољашње везе 

 Званичан сајт Евролиге
 Званичан Јутуб канал

Појединачне награде Евролиге у кошарци